Cignaroli ist der Familienname folgender Personen:

Diomiro Cignaroli (1718–1803), italienischer Bildhauer
Fra Felice Cignaroli (1726–1796), italienischer Maler und Kupferstecher (auch Giuseppe Cignaroli)
Gaetano Cignaroli (1747–1826), italienischer Bildhauer, Sohn von Diomiro
Gianbettino Cignaroli (1706–1770), italienischer Maler (auch Giambettino)
Giandomenico Cignaroli (1722–1793), italienischer Maler
Martino Cignaroli (il Veronese) (1649–1727), italienischer Maler
Pietro Cignaroli (1665–1720), italienischer Maler, Bruder von Martino
Scipione Cignaroli (1715–1766), italienischer Maler, Sohn von Martino
Vittorio Amedeo Cignaroli (1747–1793), italienischer Maler, Radierer, Architekt in Turin